Saint-Laurent désigne plusieurs communes en Charente :

 Saint-Laurent-de-Cognac près de Cognac
 Saint-Laurent-de-Céris dans le canton de Saint-Claud
 Saint-Laurent-des-Combes dans le Sud Charente
 Saint-Laurent-de-Belzagot dans le Sud Charente